Detta är en lista över sjöar i Gislaveds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gislaveds kommun.

Lista

Gislaveds kommun
 Lista